Семиковка — топоним:
 Семиковка — река, приток реки Межи, бассейн Западной Двины.
 Семиковка — деревня в Могилёвской области Белоруссии (Запольский сельсовет Белыничского района).
 Семиковка — село, вошедшее в состав города Астрахань.